Мелетий Кавасилас може да се отнася за:

 Мелетий Кавасилас, гръцки духовник, последователно трикийски епископ (? – 18 ноември 1868), неокесарийски митрополит (18 ноември 1868 – 3 април 1872), еноски митрополит (3 април 1872 – 12 март 1873) и управляващ Китроската епископия (март 1873 – 1875)
 Мелетий Кавасилас (? – 1882), гръцки духовник, последователно димотишки митрополит (2 ноември 1860 – 16 ноември 1868), критски митрополит (16 ноември 1868 – 23 ноември 1874), отново димотишки митрополит (23 ноември 1874 – 9 юни 1877) и отново критски митрополит (9 юни 1877 – 13 август 1882)